Sawyer Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Sawyer Island (Lincoln County, Maine)
 Sawyer Island (Washington County, Maine)
 Sawyer Island (Vermont)

in Antarktika:
 Sawyer Island (Antarktika)